Damien Crosse (Miami, 11 de fevereiro de 1982) é um ator pornográfico gay estadunidense de ascendência cubana.

Tendo sido contratado exclusivo da Titan Media entre os anos de  2006-2008, Crosse está atualmente atuando para a Raging Stallion Studios. Em 2008, Crosse e outro ator pornográfico, o italiano Francesco D'Macho, lançaram a  Stag Homme Studios, uma produtora de filmes com sede em Madrid. Ele atualmente vive em Madrid, na Espanha.

Crosse ganhou no XBIZ Awards 2009 uma indicação ao  GLBT Performer of the Year. Assumidamente gay, casou-se em junho de 2009 na cidade de Madrid com seu parceiro comercial Francesco D'Macho. Em 2010, o casal anunciou o fim da união.

Premios e Indicações

Videografia 

 2004 Truck Stop Muscle (Pacific Sun Entertainment)
 2006 Breathless (Titan Media)
 2006 Cop Shack on 101 (Titan Media)
 2006 Folsom Filth (Titan Media)
 2006 Hitch (Titan Media)
 2007 Breakers (Titan Media)
 2007 Campus Pizza (Titan Media)
 2007 Command Post (Titan Media)
 2007 H2O (Titan Media)
 2008 Folsom Prison (Titan Media)
 2008 Home Bodies (Raging Stallion Studios)
 2008 Hotter Than Hell Part 1 (Raging Stallion Studios)
 2008 Mens Room III: Ozark Mtn. Exit 8 (Titan Media)
 2008 Telescope (Titan Media)
 2008 To the Last Man - Part 1 The Gathering Storm (Raging Stallion Studios)
 2008 To the Last Man - Part 2 Guns Blazing (Raging Stallion Studios)
 2008 Warehouse (Titan Media)
 2009 Stag Fight (Raging Stallion Studios)
 2010 Stag Reel (Raging Stallion Studios)
 2010 Stag Candy (Raging Stallion Studios)

Crosse também apareceu como  Sebastian em três episodios de  Broke Straight Boys, alem de ter aparecido em cinco episodios da série Circle Jerk Boys

Ligações externas 
 

Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Atores pornográficos dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência cubana
Atores pornográficos LGBT